Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1996/97 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1996/97 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Wessex kam mit 12 eingesetzten Spielern aus, während Slough insgesamt 24 Spieler einsetzten. Insgesamt kamen 302 Spieler zum Einsatz, von denen 31 an allen zwölf Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler war Tim Wall (Northumbria) mit 10,5 Punkten aus 12 Partien, einen halben Punkt weniger erzielte Daniel Gormally (Invicta Knights). 9 Punkte aus 12 Partien erreichte Mark Ferguson (Midland Monarchs). Mit Mark Heidenfeld, John McVicar (beide Na Fianna), Julian Hodgson, Simon Dighton, George Miller (alle Slough), Andrew Whiteley (Northumbria), Richard Miles (South Wales Dragons), Christopher Howell (Invicta Knights), Arpi Shah, Howard Tebbs (beide Wood Green), Andrew Lewis (Barbican) und Peter Garrett (North West Eagles) erreichten 12 Spieler 100 %, wobei Heidenfeld, Hodgson, Whiteley, Miles, Howell und Shah je zwei Partien spielten, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; AUS = Australien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HKG = Hongkong, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, KAZ = Kasachstan, MLT = Malta, NED = Niederlande, NIG = Nigeria, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Midland Monarchs

Invicta Knights Maidstone

Slough

Northumbria

Barbican Chess Club

British Chess Magazine

Bristol

North West Eagles

Wood Green

South Wales Dragons

Guildford

Richmond

Wessex

Croydon

Na Fianna

Witney

Hertford

Celtic Knights

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ketewan Arachamia-Grant hieß bis zur Saison 1995/96 Ketewan Arachamia.
 Abigail Dyce heißt seit der Saison 1997/98 Abigail Cast.
 Elvira Sakhatova heißt seit der Saison 1997/98 Elvira Berend.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1996
Schach 1997